Nominingue correspond à :

Toponyme 
Nominingue, une municipalité de la MRC Antoine-Labelle, région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.

Hydronymes 

Canada

Petit Lac Nominingue, municipalité de Nominingue, MRC Antoine-Labelle, région administrative Laurentides, au Québec.
Grand Lac Nominingue, lac situé aux alentours du village de la municipalité de Nominingue, MRC Antoine-Labelle, région administrative Laurentides, au Québec.
Rivière Nominingue, cours d'eau de la municipalité Rivière-Rouge, MRC Antoine-Labelle, région administrative Laurentides, au Québec.